Aretas ist der Name von

 Aretas I., König der Nabatäer (ab etwa 169 v. Chr.)
 Aretas II. (Aretas II. Herotymos), König der Nabatäer (110 v. Chr. – 95 v. Chr.)
 Aretas III. (Aretas III. Philhellenos (Harithath)), König der Nabatäer (87 v. Chr.-62 v. Chr.)
 Aretas IV. (Aretas IV. Philopatris; Harithath, eigentlich Äneas), König der Nabatäer (von etwa 9 v. Chr. bis 40 n. Chr.)

Siehe auch: Arethas